

Нікольський район — колишній район, Донецька область

Нікольський район — район, Вологодська область
 Нікольський район — район, Пензенська область